Mattajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mattajaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (35,1 ha)
Mattajaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (5,2 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn